Aknaghbyur, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Aknaghbyur, une communauté rurale de la région de Hadrout au Haut-Karabagh ;
 Aknaghbyur, une communauté rurale du marz de Tavush en Arménie.